Маргитта (Дрёзе-)Пуфе (в девичестве Людевиг) (; ) — восточно-германская легкоатлетка (толкание ядра, метание диска), бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, участница двух Олимпиад.

Карьера 
В 1970 году в Париже на чемпионате Европы среди юниоров Людевиг стала бронзовым призёром. На прошедшем в Милане в 1978 году чемпионате Европы в помещении Пуфе завоевала бронзовую медаль. В том же году в Праге на чемпионате Европы Пуфе завоевала бронзу в толкании ядра и серебро в метании диска.

На летней Олимпиаде 1976 года в Монреале Пуфе выступала в толкании ядра и заняла итоговое 6-е место (19,79 м). На следующей Олимпиаде в Москве Пуфе выступала в двух дисциплинах. В метании диска она стала пятой (66,12 м), а в толкании ядра завоевала олимпийскую бронзу (21,20 м), пропустив вперёд свою соотечественницу Илону Слупянек (22,41 м — олимпийский рекорд) и представительницу СССР Светлану Крачевскую (21,42 м).

Примечания 

Толкатели ядра ГДР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Метатели диска ГДР